Pleš má více významů:

 pleš – lysina na hlavě
 Pleš (490 m) – kopec na území obce Nová Ves pod Pleší v okrese Příbram
 Na Pleši (Nová Ves pod Pleší) – sanatorium na úpatí kopce Pleš na území obce Nová Ves pod Pleší v okrese Příbram
 Pleš (Bělá nad Radbuzou) – část města Bělá nad Radbuzou v okrese Domažlice
 Pleš (kopec, Český les), kopec (794 m n. m.) v Českém lese, v části Pleš města Bělá nad Radbuzou v okrese Domažlice
 Pleš (přírodní rezervace) – přírodní rezervace na východním úbočí kopce Velký Zvon (863 m n. m.) v Českém lese, v části Pleš města Bělá nad Radbuzou v okrese Domažlice
 Pleš (okres Lučenec) – obec na Slovensku
 Pleš (Chorvatsko) – vesnice v Chorvatsku, součást opčiny Bednja
 Velká Pleš – kopec (500 m n. m.) a národní přírodní rezervace na území obce Branov v okrese Rakovník
 Malá Pleš (452 m n. m.) kopec v NPR Velká Pleš v okrese Rakovník

Externí odkazy